Ржицманице () — деревня в Южно-Моравском крае, в районе Брно-пригород, примерно в 11 км от города Брно. Население составляет 818 человек (на 2020 год). Ржицманице, это небольшая деревня, занимает площадь примерно 1,50 км2.

География 
Центр деревни находится на высоте 280 м над уровнем моря и со всех сторон окружен лесистыми холмами с высотами от 320 до 470 м.

История 
Первое упоминание о Ржицманице датируется 1210 годом. В начале XVII века здесь было 11 домов и мельница. Во время Тридцатилетней войны деревня была заброшена. В 1750 году село состояло из 20 домов, в 1790 году было уже 35 домов с 209 жителями, в 1834 году уже было 40 домов и 268 жителей. В 1852 году была построена первая школа.

Население

Экономика 
Рядом с деревней, к северу, находится дендрарий. Примерно через 500 метров от дендрария стоит деревянный крест. В деревне есть ресторан, магазин, автомастерские и другие предприятия. Ежегодно в деревне проводятся традиционные местные праздники. Через деревню проходит пешая тропа здоровья «HVOZD». Из достопримечательностей можно отметить функционалисткую виллу Ольги и Бедржиха Бенешей.

Города-побратимы 
  Дольне Салиби, Словакия

Галерея

Ссылки

Примечания 

Населённые пункты Южноморавского края